El catolicós de Armenia y de todos los armenios (, del griego catholicos, en plural catholicoi), es el obispo principal de la Iglesia apostólica armenia, que asume la función de representar a Dios en la tierra. La Iglesia apostólica armenia es una de las Iglesias ortodoxas orientales que no aceptan las decisiones del Concilio de Calcedonia. El primer catolicós de todos los armenios fue Gregorio el Iluminador. Según la tradición, los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé llevaron el cristianismo a Armenia en el primer siglo de nuestra era.

El dirigente supremo en lo espiritual y administrativo de la Iglesia armenia es el supremo patriarca y catolicós de todos los armenios, líder espiritual de la nación, tanto de los armenios de Armenia como de la diáspora. Es el pastor y pontífice de los fieles armenios. La sede central de la Iglesia armenia es la Santa Sede de Echmiadzin, que se encuentra en la ciudad de Vagharshapat, República de Armenia, fundada en 301.

Lista de catolicós de Armenia

Era apostólica, sede en Artaxata 

 Judas Tadeo	(43-66) Սբ. Թադևոս Առաքյալ (según la tradición)
 Bartolomé el Apóstol	(60-68) Սբ. Բարդուղիմեոս Առաքյալ (según la tradición)
 Zacarías	(68-72) Սբ. Զաքարիա
 Zementus	(72-76)  Սբ. Զեմենդոս
 Atrnerseh	(77-92)  Սբ. Ատրներսեհ
 Mushe	(93-123) Սբ. Մուշե
 Shahen	(124-150) Սբ. Շահեն
 Shavarsh	(151-171) Սբ. Շավարշ
 Leoncio	(172-190) Սբ. Ղեոնդիոս
 Desconocidos (190-240)

Sede en Sofene 

 Merozanes 	(240-270) Սբ. Մերուժան
 Gregorio I el Iluminador 	(288-325) Սուրբ Գրիգոր Ա Պարթև (Լուսավորիչ)

Sede en Echmiadzin (primera era 301-452) 

 Gregorio I el Iluminador 	(301-325) Սուրբ Գրիգոր Ա Պարթև (Լուսավորիչ) 
 Aristakes I 	(325-333) Սբ. Արիստակես Ա Պարթև
 Vertanes	(333-341) Սբ. Վրթանես Ա Պարթև 
 Husik 	(341-347) Սբ. Հուսիկ Ա Պարթև 
 Daniel (I) 	(347) Դանիել Ա
 Faren I de Artazhat	(348-352) Փառեն Ա Աշտիշատցի 
 Nérses I 	(353-373) Սուրբ Ներսես Ա Մեծ (Պարթև)
 Shahak I de Manazkert	(373-377) Սահակ Ա Մանազկերտցի 
 Zaven de Manazkert	(377-381) Զավեն Ա Մանազկերտցի
 Aspurakes I de Manazkert 	(381-386) Ասպուրակես Ա Մանազկերտցի 
 Sahak I 	(387-428) Սբ. Սահակ Ա Պարթև 
 Brkisho 	(428-432) Բրկիշո
 Samuel 	(432-437) Սամվել
 José I de Hoghotsim	(437-452) Սբ. Հովսեփ Ա Հողոցմեցի

Sede en Dvin (425-927) 

 Melitón de Manazkert	(452-456) Մելիտե Ա Մանազկերտցի
 Moisés I de Manazkert	(456-461) Մովսես Ա Մանազկերտցի
 Gjut de Artske	(461-478) Սբ. Գյուտ Ա Արահեզացի 
 Juan I Mandakouni	(478-490) Սբ. Հովհաննես Ա Մանդակունի 
 Papken I de Othmos	(490-516) Բաբկեն Ա Ոթմսեցի 
 Samuel I de Artske	(516-526) Սամվել Ա Արծկեցի 
 Mushe I de Aylaberk	(526-534) Մուշե Ա Այլաբերցի
 Sahak II de Oughki	(534-539) Սահակ Բ Ուղկեցի 
 Cristóforo I de Tirarynj	(539-545) Քրիստափոր Ա Տիրառիջցի 
 Ghevond de Yerast	(545-548) Ղեվոնդ Ա Եռաստեցի 
 Nérses II de Bagrevand	(548-557) Ներսես Բ Բագրևվանդցի 
 Juan II Gabeghen	(557-574) Հովհաննես Բ Գաբեղենցի
 Moisés II de Yeghuart	(574-604) Մովսես Բ. Եղիվարդեցի 
 vacante (604-607)
 Abraham I de Aghabatank	(607-615) Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի 
 Gomidas de Aghtsik	(615-628) Կոմիտաս Ա Աղցեցի 
 Cristóforo II de Apahouni	(628-630) Քրիստափոր Բ Ապահունի 
 Ezra de Parazhnakert	(630-641) Եզր Ա Փառաժնակերտցի 
 Nérses III de Ishkhan	(641-661) Ներսես Գ Տայեցի (Շինարար) 
 Anastasio de Akor	(661-667) Անաստաց Ա Ակոռեցի 
 Israel de Othmos	(667-677) Իսրայել Ա Ոթմսեցի
 Sahak III de Dzorapor	(677-703) Սահակ Գ. Ձորոփորեցի
 Elías de Artchesh	(703-717) Եղիա Ա Արճիզեցի 
 Juan III de Otsoun	(717-728) Սբ. Հովհաննես Գ Օձնեցի (Փիլիսոփա) 
 David I de Aramonk	(728-741) Դավիթ Ա Արամոնեցի 
 Tirídates I de Othmos	(741-764) Տրդատ Ա Ոթմսեցի 
 Tirídates II de Dasnavork	(764-767) Տրդատ Բ Դասնավորեցի 
 Sion de Bavonk	(767-775) Սիոն Ա Բավոնեցի
 Isaías de Eghipatroush	(775-788) Եսայի Ա Եղիպատրուշեցի
 Esteban I de Dvin	(788-790) Ստեփանոս Ա Դվնեցի
 Joab de Dvin	(790-791) Յովաբ Ա Դվնեցի
 Salomón de Garni	(791-792) Սողոմոն Ա Գառնեցի 
 Jorge I de Byurakan	(792-795) Գևորգ Ա Բյուրականցի 
 José I de Parpi	(795-806) Հովսեփ Բ Փարպեցի 
 David II de Karagh	(806-833) Դավիթ Բ Կակաղեցի
 Juan IV de Ova	(833-855) Հովհաննես Դ Ավայեցի 
 Zacarías I de Dzak	(855-876) Զաքարիա Ա Ձագեցի 
 Jorge II de Garni	(877-897) Գևորգ Բ Գառնեցի
 Mashdotz de Yeghvart	(897-898) Մաշտոց Ա Եղվարդեցի

Sede en Aghtamar (929-946) 

 Juan V de Drakhanakert	(898-929) Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցի
 Esteban II Rshtouni	(929-930) Ստեփանոս Բ Ռշտունի 
 Teodoro I Rshtouni	(930-941) Թեոդորոս Ա Ռշտունի 
 Yeghishe Rshtouni	(941-946) Եղիշե Ա Ռշտունի

Sede en Arghina (949-992) 

 Ananías de Moks	(949-968) Անանիա Ա Մոկացի
 Vahan Syuni 	(968-969) Վահան Ա Սյունեցի 
 Esteban III de Sevan	(969-972) Ստեփանոս Գ Սևանցի 
 Khachik I Arsharouni	(973-992) Խաչիկ Ա Արշարունի

Sede en Ani (992-1058) 

 Sarkis I de Sevan	(992-1019) Սարգիս Ա Սևանցի
 Pedro Ketadarats	(1019-1058) Պետրոս Ա Գետադարձ

Catolicós de la Iglesia armenia en Cilicia 
La sede fue trasladada a Cilicia en 1058 (véase Catolicosado de la Gran Casa de Cilicia).

Sede en Sivas (1058-1062) y Tavbloor (1062-1066) 

 Khachik II de Ani 	(1058-1065)

Sede en Zamidia (1066-1116) 

 Gregorio II Pahlavouni 	(1066-1105) 
 Basilio de Ani	(1105-1113)

Sede en Dzovk (1116-1149) y Hromgla (1149-1293) 

 Gregorio III Pahlavouni	(1113-1166) 
 Nérses IV	(1166-1173) 
 Gregorio IV el Joven	(1173-1193) 
 Gregorio V Karavej	(1193-1194) 
 Gregorio VI Apirat	(1194-1203) 
 Juan VI de Sis	(1203-1221) 
 Constantino I de Bardzrberd	(1221-1267) 
 Jacob I de Gla	(1268-1286) 
 Constantino II de Katouk	(1286-1289) 
 Esteban IV de Hromkla	(1290-1293)

Sede en Sis 

 Gregorio VII de Anazarbo (1293-1307)
 Constantino III de Cilicia (1307-1322)
 Constantino IV de Cilicia 1323-1326
 Jacobo II de Cilicia (1327-1341), d. 1359
 Mekhitar de Cilicia (1341-1355)
 Jacobo II de Cilicia (restaurado) (1355-1359)
 Mesrob de Cilicia (1359-1372)
 Constantino V de Cilicia (1372-1374)
 Pablo I de Cilicia (1374-1382)
 Teodoro II de Cilicia (1382-1392)
 Garabed de Cilicia (1393-1404)
 Jacobo III de Cilicia (1404-1411)
 Gregorio VIII de Cilicia (1411-1418)
 Pablo II de Cilicia (1418-1430)
 Constantino VI dd Cilicia (1430-1439)
 Gregorio IX de Cilicia (1439-1446)

Catholicós de la Santa Sede de Echmiadzin y de todos los armenios 
En 1141 durante el catolicosado de Gregorio IX la sede de Echmiadzin fue restaurada.
 Giragos de Vrap	(1441-1443)
 Gregorio X de Jalalabekiants	(1443-1465) 
 Aristakes II 	(1465-1469) 
 Sarkis II Achatar	(1469-1474) 
 Juan VII Achakir	(1474-1484) 
 Sarkis III 	(1484-1515) 
 Zacarías II 	(1515-1520) 
 Sarkis IV de Georgia	(1520-1536) 
 Gregorio XI de Bizancio	(1536-1545) 
 Esteban V de Salmast	(1545-1567) 
 Miguel de Sebaste	(1567-1576) 
 Gregorio XII Vagharshapat	(1576-1590) 
 David IV Vagharsapat	(1590-1629) 
 Moisés III de Tatev	(1629-1632) 
 Felipe de Aghbak	(1633-1655) 
 Jacob IV de Jugha	(1655-1680) 
 Eleazar de Aintap	(1681-1691) 
 Nahabed de Edesa	(1691-1705) 
 Alejandro I de Jugha	(1706-1714) 
 Asdvadzadur de Hamadán	(1715-1725) 
 Garabed II de Zeytoun	(1725-1729) 
 Abraham II de Khoshab	(1730-1734) 
 Abraham III de Creta	(1734-1737) 
 Lázaro de Djahouk	(1737-1751) 
 Mina de Akn	(1751-1753)
 Alejandro II de Bizancio	(1753-1755)
 Sahak V 	(1755, elegido, no consagrado) 
 Vacante 		(1755-1759)
 Jacob V de Shamakh	(1759-1763) 
 Simeón de Yerevan	(1763-1780)
 Lucas de Garni	(1780-1799)
 José (II) 	(1800, elegido, no consagrado)
 David V de Eneget	(1801-1807)
 Daniel (II) de Sourmari	(1802-1808, antipatriarca)
 Efrén de Dzoragegh		(1809-1830)
 Juan VIII de Karbi	(1831-1842) 
 Nérses V de Ashtarak	(1843-1857)
 Mateo I de Armenia	(1858-1865) 
 Jorge IV de Constantinopla	(1866-1882) 
 Vacante 		(1882-1885)
 Macario de Teghout 	(1885-1891)
 Makartich de Van	(1892-1907)
 Mateo II de Armenia 	(1908-1910) 
 Jorge V de Tpghis		(1911-1930) 
 Vacante 		(1930-1932)
 Khoren de Tpghis		(1932-1938) 
 Vacante 		(1938-1945)
 Jorge VI de Nor-Nakhichevan	(1945-1954)
 Vazgen I Baijian 	(1955-1994)
 Karekin I Sarkassian	(1995-1999)
 Karekin II 	(1999- )